

Sigle 
 Superconducting Tunnel Junction

Codici 
 STJ – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Rosecrans Memorial di St. Joseph (Stati Uniti)
 stj – codice ISO 639-3 della lingua matya samo

Religione 
 S.T.J. – Compagnia di Santa Teresa di Gesù